

Antroponimi
 Olivia – nome proprio di persona italiano femminile

Astronomia
 835 Olivia – asteroide della fascia principale

Cinema
 Olivia – film del 1951 diretto da Jacqueline Audry
 Olivia – film del 2021 diretto da Marco Costa
 Doppio rischio (Olivia) – film del 1983 diretto da Ulli Lommel

Fumetto
 Olivia – fidanzata di Braccio di Ferro

Geografia
 Olivia – capoluogo della Contea di Renville, Minnesota (Stati Uniti d'America)

Letteratura
 Olivia – personaggio degli albi illustrati creato da Ian Falconer

Musica
 Olivia – cantante giapponese (nome completo Olivia Lufkin)
 Olivia – cantante italiana (nome completo Olivia Cinquemani)
 Olivia – cantante statunitense (nome completo Olivia Theresa Longott)
 Olivia – album di Olivia Newton-John del 1972
 Olivia – album di Olivia (cantante statunitense) del 2001
 Olivia – brano del 2015 della band One Direction, estratto dall'album Made in the A.M.

Televisione
 Olivia –  cartone animato basato sul personaggio di Ian Falconer

Altri progetti